Haškovec (Haškovcová) je české příjmení. Podle Haškovců vznikla Haškovcova Lhota v Jihočeském kraji. Příjmení může označovat:

příjmení
 Antonín Haškovec (1858–1921) – český odborný keramik z Bechyně, učitel keramické školy
 Helena Haškovcová (* 1945) – česká bioložka a filosofka, profesorka lékařské etiky
 Jiří Haškovec (1924–2013) – český pedagog, profesor, skaut a komunista, syn Prokopa Miroslava
 Jiří Štěpán Haškovec (1922–2010) – český inženýr a politický vězeň
 Ladislav Haškovec (1866–1944) – český lékař a profesor neuropatologie na Univerzitě Karlově
 Ladislav Haškovec mladší – český lékař, syn Ladislava
 Prokop Miroslav Haškovec (1876–1935) – český literární historik a překladatel
 Vít Haškovec (* 1965) – český spisovatel

místo
 Haškovec (Kopřivnice) – sídelní část Kopřivnice

Česká příjmení